Nakládačka může být:

 okurka určená k naložení do octa nebo už naložená do octa
 slangově také bolestivý výprask

v kultuře
 Nakládačka (film, 1977) (též Tvrdá hra) – americký film z roku 1977
 Nakládačka (film, 2004) – americký film z roku 2004
 Nakládačka (Městečko South Park) – díl amerického animovaného televizního seriálu Městečko South Park

Externí odkazy